Kuhl peut désigner :
David E. Kuhl (1929-), un scientifique américain
Hans-Jürgen Kuhl (1941-), un graphiste et faux-monnayeur allemand
Heinrich Kuhl (1797-1821), un zoologiste allemand
le lori de Kuhl, une espèce de psittacidé qui porte son nom
Hermann von Kuhl, (1856-1958), fut un général prussien